Niemcy:
 Nauheim – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau
 Bad Nauheim – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau

Osoby:
 Georg Nauheim – niemiecki polityk